041 steht für:
 Gebäude 041, Verwaltungsgebäude und Rathaus in der Stadt Bitterfeld-Wolfen, Landkreis Anhalt-Bitterfeld, Sachsen-Anhalt
 Unzial 041, griechische Handschrift des Neuen Testaments (9. Jahrhundert)
 Universitäts-Sternwarte Innsbruck (IAU-Code)

Siehe auch:
 O41